Альваро — имя собственное.
 Альваро, Альвару — имя

Некоторые носители:
 Урибе Велес, Альваро
 Альваро де Луна
 Альваро дель Портильо
 Альваро Энрике Алвес Пирес
 Альваро, Анн (род. 1951) — французская актриса.

См. также 
 Дон-Альваро
 Альвары
 Альваро, Коррадо